

Biologia 
 Argina: genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Erebidae

Geografia 
 Argina: città armena della provincia di Armavir